Практика и изучение медицины в Персии имеет долгую и плодотворную историю. Иранские академические центры, такие как Университет Гондишапура (III век нашей эры), были питательной средой для союза великих учёных из разных цивилизаций. Эти центры успешно следовали теориям своих предшественников и значительно расширили свои научные исследования в истории. Персы были первыми создателями современной больничной системы.

В последние годы некоторые экспериментальные исследования действительно оценили средневековые иранские лечебные средства с использованием современных научных методов. Эти исследования подняли возможность возрождения традиционных методов лечения на основе доказательной медицины.

История и предыстория

Доисламский 

Историю медицины древней Персии можно разделить на три отдельных периода. Шестая книга Зенд-Авесты содержит некоторые из самых ранних записей истории древнеиранской медицины.

Вендидад, один из сохранившихся текстов Зенд-Авесты, различает три вида медицины: лечение ножом (хирургия), лекарство травами и лекарство божественными словами; и лучшим лекарством, согласно Вендидаду, было исцеление божественными словами:

«Из всех целителей, о Спитама Заратустра, а именно тех, кто лечит ножом, травами и священными заклинаниями, последний является самым сильным, поскольку исцеляет от самого источника болезней».

Фактически, Вендидад посвящает медицине большую часть последних глав.

Хотя Авеста упоминает нескольких известных врачей, наиболее известные — Мани, Рузбех и Бозоргмехр — появились позже.

Вторая эпоха охватывает эпоху так называемой литературы Пехлеви (англ.), где вся медицина систематически рассматривалась в интересном трактате, включённом в энциклопедический труд Динкарта, в котором в изменённой форме перечислено около 4333 болезней.

Третья эпоха начинается с династии Ахеменидов и охватывает период Дария I, чей интерес к медицине был настолько велик, что он восстановил медицинскую школу в Саисе (Египет), которая ранее была разрушена, восстановив книги и оборудование.

Первым учебным госпиталем был госпиталь Академии Гондишапура в Персидской империи. Некоторые эксперты утверждают, что «в очень большой степени вся больничная система должна быть отдана Персии».

Согласно Вендидаду, врачи, чтобы доказать свою квалификацию, должны были вылечить трёх пациентов последователей Дивьяснана; если они потерпят неудачу, они не смогут заниматься медициной. На первый взгляд эта рекомендация может показаться дискриминантной и основана на экспериментах на людях. Но некоторые авторы истолковали это так, что с самого начала врачей учили устранять ментальный барьер и лечить как врагов, так и друзей. Гонорар врача за услуги основывался на доходе пациента.

Практика древнеиранской медицины была прервана арабским вторжением (630 г.). Однако достижения периода Сасанидов были продолжены и расширены во время расцвета исламистских наук в Багдаде, с арабским текстом Тарих аль-Сукама, приписывающим Академии Гондишапура лицензирование врачей и надлежащее лечение и обучение. Многие письменности пехлеви были переведены на арабский язык, и в регионе Большого Ирана были врачи и учёные, такие как Абу Али аль-Хусайн ибн Абд Аллах ибн Сина и Мухаммад ибн Закария аль-Рази, а также математики, такие как Хорезми и Омар Хайям. Они собрали и систематически расширили греческое, индийское и персидское древнее медицинское наследие и сделали дальнейшие открытия.

Средневековый исламский период 

Одной из основных ролей, которую играли средневековые иранские ученые в области науки, было сохранение, консолидация, координация и развитие идей и знаний в древних цивилизациях. Некоторые иранские хакимы (практикующие врачи), такие как Мухаммад ибн Закария ар-Рази, известный на Западе как Разес, и Ибн Сина, более известный как Авиценна, не только собирали всю существующую информацию о медицине того времени, но и дополняли это знание путём их собственных проницательных наблюдений, экспериментов и навыков. «Канун фел теб Авиценны» («Канон») и «Китаб аль-Хави из Рази» («Континенс») были одними из центральных текстов в западном медицинском образовании с XIII по XVIII века.

В XIV веке медицинский труд на персидском языке «Ташрих аль-бадан» («Анатомия тела») Мансура ибн Ильяса (англ., ок. 1390 г.) содержал исчерпывающие схемы структурной, нервной и кровеносной систем организма.

Черепная хирургия и психическое здоровье 
Свидетельства об операции относятся к III веку до нашей эры, когда первая черепная операция была проведена в Шахр-э-Сухте (сгоревший город) на юго-востоке Ирана. Археологические исследования черепа 13-летней девочки, страдающей гидроцефалией, показали, что она перенесла черепную операцию по удалению части кости черепа, и что после операции девочка прожила не менее 6 месяцев.

До сих пор существует несколько документов, из которых можно установить определения и методы лечения головной боли в средневековой Персии. Эти документы содержат подробную и точную клиническую информацию о различных типах головных болей. Средневековые врачи перечисляли различные признаки и симптомы, очевидные причины, а также правила гигиены и питания для предотвращения головных болей. Средневековые писания точны и ярки, и они содержат длинные списки веществ, используемых для лечения головных болей. Многие подходы врачей средневековой Персии приняты сегодня; тем не менее, многие из них могут быть полезны современной медицине. План противоэпилептической лекарственной терапии в средневековой иранской медицине индивидуализирован, предусматривая отдельную и комбинированную лекарственную терапию с графиком дозирования для каждого из них. Врачи подчеркивают важность дозы и способа введения и определяют график приема лекарств. Недавние эксперименты на животных подтверждают противосудорожное действие некоторых соединений, рекомендованных средневековыми иранскими врачами для лечения эпилепсии.

В «Каноне медицины» (ок. 1025 г.) Авиценна описал многочисленные психические состояния, включая галлюцинации, бессонницу, манию, кошмар, меланхолию, слабоумие, эпилепсию, паралич, инсульт, головокружение и тремор.

Акушерство и гинекология 
В работе Шахнаме X века Фирдоуси описывает кесарево сечение, выполненное на Рудабе, во время которого зороастрийский священник приготовил специальный винный агент, который использовался в качестве анестетика, чтобы вызвать бессознательное состояние во время операции. Хотя этот отрывок в значительной степени мифичен по своему содержанию, он демонстрирует практическое знание анестезии в древней Персии .

См. также 

 Иранская традиционная медицина (англ.)
 Наука в Иране
 Исламская медицина (англ.)

Примечания

Ссылки 

 Iranchamber.com: Медицинские науки в Авесте

Наука в Иране
Культура Персии